Carlos Eduardo Santos Oliveira mais conhecido como Eduardo (Maceió, 20 de novembro de 1986) é um futebolista brasileiro que atua como lateral-direito. Atualmente defende o .

Carreira
Revelado no  em 2006, ele foi o autor do passe para o gol de Val Baiano, que livrou o time alagoano do rebaixamento, Eduardo desde muito jovem chamava atenção na base do , aos 18 anos teve sua primeira chance como profissional e agradou a torcida com sua técnica, velocidade e capacidade de investir em jogadas ofensivas, logo foi negociado com o futebol carioca e assim deu inicio a sua carreira.

Títulos
 Joinville
 Copa Santa Catarina: 2011, 2012, 2013
 Campeonato Brasileiro - Série C: 2011

 Atlético Paranaense
 Campeonato Paranaense: 2016

Bahia
 Copa do Nordeste: 2017

Ceará
 Copa do Nordeste: 2020

Individuais 
 Seleção do Campeonato Baiano de 2017
 Seleção da Copa do Nordeste 2017

Ligações externas 
 CBF-BID
 Sambafoot

Naturais de Maceió
Futebolistas de Alagoas
Futebolistas do Clube de Regatas Brasil
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas do Duque de Caxias Futebol Clube
Futebolistas do Guaratinguetá Futebol
Futebolistas do Ríver Atlético Clube
Futebolistas da Associação Desportiva Confiança
Futebolistas do Joinville Esporte Clube
Futebolistas do Criciúma Esporte Clube
Futebolistas do Club Athletico Paranaense
Futebolistas do Esporte Clube Bahia
Futebolistas da Associação Chapecoense de Futebol
Futebolistas do Ceará Sporting Club
Futebolistas do América Futebol Clube (Belo Horizonte)